Rosales kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Rosales (kommun), Ilocosregionen, Province of Pangasinan,

Mexiko 

 Villa Unión, Coahuila, 
 Rosales, Chihuahua, 
 Rosales (kommun), Chihuahua, 
 Rosales, Guanajuato, Comonfort, 
 Rosales, Jalisco, Jesús María, 
 Rosales, Chiapas, Cacahoatán, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar